Ez a lap a Szuper szárny című amerikai animációs sorozat epizódjait tartalmazza

Évados áttekintés

Epizódok

1. évad

2. évad

Jegyzetek 

Televíziós sorozatok epizódlistái